Calvet ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Calvet (* 1959), spanischer Wissenschaftsjournalist
 Corinne Calvet (1925–2001), französische Schauspielerin
 Felipe de la Morena y Calvet (* 1927), spanischer Diplomat
 François Calvet (* 1953), französischer Politiker
 Gérard Calvet (1927–2008), französischer Benediktinerabt
 Gérard Calvet (Fußballspieler) (* 1976), andorranischer Fußballspieler
 Ignasi Calvet Esteban (* 1948), spanischer Comiczeichner
 Jean Calvet (1874–1965), französischer Theologe, Romanist und Literaturwissenschaftler
 Joseph Calvet (1897–1984), französischer Geiger
 Louis-Jean Calvet (* 1942), französischer Linguist
 Michel-Marie Calvet (* 1944), französischer Priester, Erzbischof von Nouméa
 Pol Calvet (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Raul Donazar Calvet (1934–2008), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Musée Calvet, Museum in Avignon